Ак-Буура (Ак-Бура):

 Ак-Буура — река в южной части Киргизии.
 Ак-Бура — киргизский футбольный клуб из г. Ош.